Detox kan syfta på:

 Detox (alternativmedicin) – olika metoder som sägs rena kroppen från gifter
 Detox (sång) – en sång av bandet Millencolin